Paus Johannes Paulus I
Paus Johannes Paulus II
Paus Johannes I
Paus Johannes II
Paus Johannes III
Paus Johannes IV
Paus Johannes V
Paus Johannes VI
Paus Johannes VII
Paus Johannes VIII
Paus Johannes IX
Paus Johannes X
Paus Johannes XI
Paus Johannes XII
Paus Johannes XIII
Paus Johannes XIV
Paus Johannes XV
Tegenpaus Johannes XVI
Paus Johannes XVII
Paus Johannes XVIII
Paus Johannes XIX
Paus Johannes XX
Paus Johannes XXI
Paus Johannes XXII
Paus Johannes XXIII

Tegenpausen 
Tegenpaus Johannes VIII
Tegenpaus Johannes XVI